2 miejscowości w Polsce: 
 Kraśniewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Raciąż 
 Kraśniewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Malbork